Кастелламаре () — название населённых пунктов в Южной Италии:

 Кастелламмаре-ди-Стабия — коммуна в провинции Неаполь, Кампания
 Кастелламмаре-дель-Гольфо — коммуна в провинции Трапани на острове Сицилия